

Codici 
SBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Steamboat Springs

Medicina 
Sindrome del bambino scosso
Sick building syndrome

Mass media 
SBS Productions – casa di produzione cinematografica francese
Seoul Broadcasting System – network radiotelevisivo sudcoreano
Special Broadcasting Service – network radiotelevisivo australiano 
Spanish Broadcasting System – network radiotelevisivo statunitense

Sigle 
 Seychelles Bureau of Standards 
Società di Banca Svizzera – ex componente UBS
Special Boat Service – unità militare

Altro 
Windows Small Business Server – serie di server Windows dedicati alla piccola e media impresa
 – rubrica contenente una selezione di domande inviate a Eiichirō Oda con relative risposte che si trova nei volumi (tankobon) del manga One Piece alla fine di ogni capitolo
Special Beat Service – album dei The Beat